Kirkup ist der Name von

 Eddie Kirkup (* 1929), britischer Marathonläufer
 James Kirkup (1918–2009), britischer Dichter